Ансина () — город в северной части Уругвая, в департаменте Такуарембо.

География 
Расположен на берегу реки Такуарембо, примерно в 60 км к юго-востоку от административного центра департамента, города Такуарембо и в 150 км к северо-западу от города Мело. Город находится при пересечении автомобильных дорог № 26 и № 44. Абсолютная высота — 92 метра над уровнем моря.

История 
Согласно постановлению № 11.530, 5 октября 1950 года населённый пункт был переименован из Пасо-де-Боррачо в Ансина. Получил статус малого города (Villa) 3 мая 1984 года.

Население 
По данным на 2011 год население Ансина составляет 2712 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Ansina

Города Уругвая